

Patronyme

 Ann Donahue (née en 1955), écrivaine de série télévisée américaine
 Claire Donahue (née en 1989), nageuse américaine
 Don Donahue (1942-2010), éditeur de comics américain
 Elinor Donahue (née en 1937), actrice américaine
 Heather Donahue (née en 1974), actrice américaine
 Jack Donahue (1804-1830), bandit de grands chemins australien
 Jerry Donahue (1946- ), guitariste américain
 Mitzy Gaynor Donahue (née en 1962), actrice américaine 
 Nancy Donahue (né en 1958), mannequin et actrice américaine
 Patricia Donahue (1925-2012), actrice américaine
 Phil Donahue (né en 1935), producteur de films et personnalité médiatique américain
 Sam Donahue (1918-1974), saxophoniste, trompettiste et arrangeur de jazz américain, père de Jerry Donahue
 Terry Donahue (1944-2021), joueur et entraîneur de football américain
 Troy Donahue (1936-2001), acteur et idole américain
 William Donahue (1834-1892), marchand et homme politique fédéral du Québec

Toponyme

Donahue, localité de l'Iowa

Voir aussi
Donohue
Donough

Patronyme anglais